Acarai (gebergte), een gebergte in Tigri, een betwist gebied tussen Suriname en Guyana
 Acarai (rivier), een die ontspringt in het Acarai-gebergte en uitmondt in de Xingu in Brazilië